Lucio Marcio Filippo è il nome di tre personaggi della storia romana (ognuno il padre del successivo):
Lucio Marcio Filippo – console nel 91 a.C.;
Lucio Marcio Filippo – console nel 56 a.C.;
Lucio Marcio Filippo – console suffetto nel 38 a.C.